Iser (Petarukan) een plaats in het onderdistrict Petarukan, regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java, Indonesië
 Jizera rivier
 Iser Josifewitsj Koeperman (Kuperman, Koperman)
 Wolfgang Iser

Zie och 
 Isère